Dachang bezeichnet:

Dachang (大厂回族自治县), Autonomer Kreis der Hui in der chinesischen Provinz Hebei
Dachang (Baoshan) (大场镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Baoshan der chinesischen Stadt Shanghai
Dachang (Dachang) (大厂镇), Großgemeinde im gleichnamigen Autonomen Kreis in der chinesischen Provinz Hebei
Dachang (Huangdao) (大场镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Huangdao in der chinesischen Provinz Shandong
Dachang (Nandan) (大厂镇), Großgemeinde im Kreis Nandan im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
Dachang (Qinglong) (大厂镇), Großgemeinde im Kreis Qinglong in der chinesischen Provinz Guizhou
Dachang (Lianghe) (大厂乡), Gemeinde im Kreis Lianghe in der chinesischen Provinz Yunnan
Dachang (Luhe) (大厂街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Luhe in der chinesischen Provinz Jiangsu